Haywood steht für:

 Haywood County (North Carolina), Verwaltungseinheit
 Haywood County (Tennessee), Verwaltungseinheit
 Haywood Peak, Berg auf der Ross-Insel, Antarktis

Haywood ist Name folgender Orte

im Vereinigten Königreich:
 Haywood (Herefordshire)
 Great Haywood, Staffordshire
 Little Haywood, Staffordshire

in den Vereinigten Staaten:
 Haywood (Alabama)
 Haywood (Arkansas)
 Haywood (Kentucky)
 Haywood (North Carolina)
 Haywood (Oklahoma)
 Haywood (Virginia)
 Haywood City (Missouri)
 Haywood City (North Carolina)

Haywood ist der Familienname folgender Personen:
 Amanda Haywood (* 2000), barbardische Squashspielerin
 Brendan Haywood (* 1979), US-amerikanischer Basketballspieler
 Cedric Haywood (1914–1969), US-amerikanischer Jazz-Pianist
 Chris Haywood (* 1948), australischer Schauspieler
 Dave Haywood (* 1982), US-amerikanischer Country-Musiker, siehe Lady A
 Eliza Haywood (1693–1756), englische Dichterin
 Elizabeth Haywood (1773–1836), englische Strafgefangene
 Harry Haywood (1898–1985), US-amerikanischer Politiker
 Hurley Haywood (* 1948), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Kate Haywood (* 1987), britische Schwimmerin
 Leon Haywood (1942–2016), US-amerikanischer Sänger, Songwriter und Musikproduzent
 Richard Mansfield Haywood (1905–1977), US-amerikanischer Althistoriker
 Ross Haywood (* 1947), australischer Geher
 Spencer Haywood (* 1949), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Haywood-Wakefield Band
 Heywood (Begriffsklärung)